Le  est le nom de plusieurs unités militaires :
 
 France
 276e régiment d'artillerie
 276e régiment d'infanterie
 276e régiment d'infanterie territoriale
 Italie
 
 Union soviétique/Russie
 

Homonymie d'unités militaires